Louise Françoise Marie Laure d’Orléans (* 24. Februar 1882 in Cannes; † 18. April 1958 in Sevilla) war eine französische Adlige und durch Heirat Prinzessin beider Sizilien. Sie ist die Urgroßmutter von König Felipe VI. von Spanien.

Leben

Familie 
Louise d’Orléans war die jüngste Tochter des französischen Thronprätendenten Louis Philippe Albert d’Orléans, comte de Paris und dessen Ehefrau Maria Isabella d’Orléans-Montpensier. Ihre Geschwister waren Louis Philippe Robert d’Orléans, Herzog von Orléans, Amélie d’Orléans, Königin von Portugal, Hélène d’Orléans, Herzogin von Aosta, Isabelle d’Orléans, duchesse de Guise, und Ferdinand d’Orléans, duc de Montpensier.

Heirat 
Am 16. November 1907 heiratete Louise in Wood Norton, der Residenz ihres Bruders in England, Carlos Maria de Bourbon. Der Prinz von Bourbon-Sizilien war in erster Ehe mit der spanischen Thronfolgerin María de las Mercedes de Borbón verheiratet gewesen, die bei der Geburt ihres dritten Kindes 1904 gestorben war. Aus der Ehe Louises mit Carlos de Bourbon gingen vier Kinder hervor.

Die Familie lebte zunächst in Madrid, zog jedoch 1921 nach Sevilla, nachdem Louises Ehemann Carlos zum Generaloberst der entsprechenden Militärregion ernannt worden war.

Späteres Leben 
Durch ein königliches Dekret von König Alfons XIII. trugen die Kinder von Louise und Carlos neben dem Titel der Prinzen beider Sizilien auch den Titel von Prinzen des Hauses Bourbon und erhielten die gleichen Ehren wie die spanischen Infanten. Sie wurden als Mitglieder der spanischen Königsfamilie behandelt.

Als 1931 die Zweite Spanische Republik ausgerufen wurde, verließ die Familie Spanien und zog zunächst nach Italien, später in die Schweiz. Nach dem Sieg Francos im Spanischen Bürgerkrieg kehrte sie nach Spanien zurück und lebte in Sevilla, wo Louise 1958 starb. Sie wurde mit ihrem 1949 verstorbenen Ehemann in der Iglesia del Divino Salvador in Sevilla beigesetzt.

Nachkommen 
Aus ihrer Ehe mit Carlos Maria de Bourbon entstammten vier Kinder:

 Carlos de Borbón y Orleans (1908–1936), im Spanischen Bürgerkrieg gefallen.
 María de los Dolores de Borbón y Orleans (1909–1996) ⚭ 1937 Joseph August Czartoryski (1907–1946)
 María de las Mercedes de Borbón y Orleans (1910–2000) ⚭ 1935 Juan de Borbón y Battenberg (1913–1993); Mutter von König Juan Carlos.
 María de la Esperanza de Borbón y Orleans (1914–2005) ⚭ 1944 Pedro Gastão d’Orléans-Bragança (1913–2007)

Auszeichnungen

Österreich-Ungarn 
 Dame des Sternkreuzordens

Königreich Bayern 
 Dame des St. Elisabethenordens

Königreich Spanien 
 Dame des Königlichen Marien-Luisen-Ordens (1907)

 Damen Großkreuz des Orden Civil de Beneficencia (mit weißem Rangabzeichen) (1911)

 Damen Großkreuz des Militär-Verdienstordens (mit rotem Rangabzeichen) (1927)

 Medaille für Leiden um das Vaterland (1939)

Vorfahren

Einzelnachweise 

Familienmitglied des Hauses Bourbon-Orléans
⚭Louise #Orleans #18821958
Trägerin des Sternkreuzordens
Franzose
Geboren 1882
Gestorben 1958
Frau